Andrei Gorbanets (24 de agosto de 1985) é um futebolista profissional russo, médio , milita no Rubin Kazan.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Rubin Kazan